Са́нта-Кру́с, або Са́нта-Кру́з (, «Святий Хрест») — іспанська власна назва. Португальською — Санта-Круш. Близьке за значенням словосполучення — Веракрус.

Топоніми 
 Санта-Крус (Коста-Рика) — місто в Коста-Риці
 Санта-Крус (Галапагоські острови) — острів
 Санта-Крус (Соломонові острови) — острови

Санта-Крус (провінція Аргентини)
 Санта-Крус (річка в Аргентині)

Санта-Крус-де-ла-Сьєрра — місто в Болівії
 Санта-Крус (департамент) — департамент в Болівії

Санта-Крус (Іспанія) — провінція.
 Санта-Крус-де-Бесана — муніципалітет у Кантабрії.
 Санта-Крус-де-Боедо — муніципалітет у провінції Паленсія.
 Санта-Крус-де-Гріо — муніципалітет у провінції Сарагоса.
 Санта-Крус-де-лос-Каньямос — муніципалітет у провінції Сьюдад-Реаль.
 Санта-Крус-де-Монкайо — муніципалітет у провінції Сарагоса.
 Санта-Крус-де-Моя — муніципалітет у провінції Куенка.
 Санта-Крус-де-Мудела — муніципалітет у провінції Сьюдад-Реаль.
 Санта-Крус-де-Ногерас — муніципалітет у провінції Теруель.
 Санта-Крус-де-Пінарес — муніципалітет у провінції Авіла.
 Санта-Крус-де-Тенерифе — місто на Канарах
 Санта-Крус-де-Тенерифе (провінція) — острівна провінція на Канарах.
 Санта-Крус-де-Янгуас — муніципалітет у провінції Сорія.
 Санта-Крус-де-ла-Пальма — місто на Канарах.
 Санта-Крус-де-ла-Сальседа — муніципалітет у провінції Бургос.
 Санта-Крус-де-ла-Сарса — муніципалітет у провінції Толедо.
 Санта-Крус-де-ла-Серос — муніципалітет у провінції Уеска.
 Санта-Крус-дель-Вальє — муніципалітет у провінції Авіла.
 Санта-Крус-дель-Вальє-Урбіон — муніципалітет у провінції Бургос.
 Санта-Крус-дель-Ретамар — муніципалітет у провінції Толедо.

Санта-Крус-де-Момпос — місто та муніципалітет.

Санта-Крус-дель-Сур — місто.

Санта-Крус (округ, Аризона)
 Санта-Крус (округ, Каліфорнія)
 Санта-Крус (Каліфорнія) — місто.
 Санта-Крус (Аризона) — переписна місцевість.
 Санта-Крус (Нью-Мексико) — переписна місцевість.
 Санта-Крус (Техас) — переписна місцевість.
 Санта-Круз (острів) — острів.

Санта-Крус - місто і комуна.

Санта-Крус - місто на Ямайці.

Особи 
 Роке Санта-Крус — парагвайський футболіст.
 Лео Санта-Крус — мексиканський боксер.

Див. також 
 Крус

Іспанські прізвища